Le pays de Craon, appelé aussi « Craonnais », est un pays traditionnel situé autour de la ville de Craon, dans la partie ouest de la Mayenne angevine ;
 Son nom a été repris dans le nom de la communauté de communes du Pays de Craon actuelle.